Le Monastier-Pin-Moriès foi uma antiga comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estendia-se por uma área de 19,30 km². 

Em 1 de janeiro de 2016, passou a fazer parte da nova comuna de Bourgs sur Colagne.

Demografia

Antigas comunas de Lozère